Planay (Côte-d'Or)
 Planay (Savoie)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing